USS Kennedy ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos en memoria de varias personas:

 fue un buque de aprovisionamiento, adquirido por la US Navy en el año 1853 y vendido en noviembre de 1855.

 fue un destructor de clase Clemson que fue botado el 15 de febrero de 1919 y fue desguazado en el año 1931

 fue un destructor de clase Gearing botado el 26 de julio de 1945, dado de baja en 1973, y preservado como buque museo en el Battleship Cove, de Fall River, Massachusetts, junto con el acorazado USS Massachusetts (BB-59) el submarino USS Lionfish (SS-298), la corbeta de la República Democrática Alemana Hideense, 2 PT Boat, la coronación de la proa del USS Fall River (CA-131).

 es un portaaviones de propulsión no nuclear, aunque originalmente, se diseñó como portaaviones de propulsión nuclear, en activo desde 1968 hasta 2007. Esta a la espera de destino definitivo.

 es un portaaviones de clase Gerald R. Ford actualmente en construcción.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos